Бутру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1880—1922) — французский математик.
 Бутру, Эмиль (1845—1921) — французский философ и историк философии.